Фо́нда () — прізвище, або топонім.

Персоналії 
 Фонда (прізвище)

Топонім 

 Фонда — місто, штат Айова
 Фонда — селище, штат Нью-Йорк

Примітки

Посилання